Hamont peut désigner :

Patronyme 

 Daniel Saint-Hamont (1944-), journaliste, écrivain et scénariste français ;
  (?-1579), martyr britannique.

Toponyme 

 Hamont, section de la ville belge de Hamont-Achel ;
 Hamont-Achel, ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province de Limbourg ;
 La Rue Théodore-Hamont est une voie située dans le quartier de Picpus du  de Paris.